Localidades
Dassel (Baixa Saxônia), na Alemanha
Dassel (Minnesota), nos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos